Harbiye peut faire référence à : 
 Harbiye, ville de la province de Hatay, en Turquie ;
 Harbiye , quartier du district de Şişli à Istanbul, en Turquie.